Ulrik Christian Gyldenløve (1630-1658) – generale danese, figlio naturale di Cristiano IV
 Ulrik Christian Gyldenløve (1678-1719) – generale danese, figlio naturale di Cristiano V